Первая лига Белоруссии по футболу 2005 — 15-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир проходил с 16 апреля по 6 ноября. Путёвки в Высшую лигу завоевали «Белшина» и витебский «Локомотив».

Участники 
В турнире принимали участие 16 клубов: 1 из Минска, 1 из Минской области, 4 из Гомельской области, 2 из Могилёвской области, 2 из Витебской области, 3 из Гродненской области и 3 из Брестской области.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2004:
 «Локомотив (Минск)» (1-е место в Первой лиге сезона 2004)
 «Ведрич-97 (Речица)» (2-е место в Первой лиге сезона 2004, не прошёл лицензирование на участие в Высшей лиге и продолжил играть в Первой лиге)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2004:
 «Локомотив (Витебск)» (15-е место в Высшей лиге сезона 2004)
 «Белшина (Бобруйск)» (16-е место в Высшей лиге сезона 2004)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2004:
 «Вертикаль (Калинковичи)» (15-е место в Первой лиге сезона 2004)
 «Динамо-Юни (Минск)» (16-е место в Первой лиге сезона 2004)
 «Молодечно-2000» (перешёл во Вторую лигу по финансовым причинам)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2004:
 «Смена (Минск)» (1-е место во Второй лиге сезона 2004)
 «Орша» (2-е место во Второй лиге сезона 2004)

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2005
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2005

Ссылки 
 Первая лига 2005 на kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Белоруссии в 2005 году